Lucius Valerius Flaccus är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Valerius Flaccus (konsul 261 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Valerius Flaccus (konsul 195 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Valerius Flaccus (konsul 152 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Valerius Flaccus (konsul 131 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Valerius Flaccus (konsul 100 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Valerius Flaccus (konsul 86 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Valerius Flaccus (praetor 63 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Valerius Flaccus (konsul 128), romersk politiker